Thomas Jerome Hawkins dit Tom Hawkins (né le 22 décembre 1936 à Chicago, dans l'Illinois et mort le 16 août 2017 à Malibu, en Californie) était un ancien joueur américain de basket-ball.

Biographie 

Ailier d'1,96 m, Hawkins joua à l'Université de Notre Dame, où il devint le premier joueur afro-américain star de basket-ball de l'école. Il fut sélectionné par les Lakers de Minneapolis (qui devint plus tard les Lakers de Los Angeles) en 3e position de la draft 1959 de la NBA et il eut une carrière productive de dix ans dans la ligue, jouant pour les Lakers ainsi que pour les Royals de Cincinnati alors qu'il enregistrait 6672 points et 4 607 rebonds en carrière . 

Hawkins a ensuite travaillé dans la radio et la télévision à Los Angeles et a été vice-président des communications pour l'équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles. 

Hawkins est décédé à son domicile à Malibu, en Californie, le 16 août 2017.

Liens externes 
 
 

Joueur américain de basket-ball
Joueur des Lakers de Minneapolis
Joueur des Lakers de Los Angeles
Joueur des Royals de Cincinnati
Joueur drafté par les Lakers de Minneapolis
Joueur de basket-ball du Fighting Irish de Notre Dame
Naissance à Chicago
Naissance en  décembre 1936
Décès à Malibu (Californie)
Décès en août 2017
Décès à 80 ans